La fine di Troia (Arctino di Mileto)
 La fine di Troia (Darete Frigio)
 La fine di Troia (Lucano)